Kobiór est le nom :
 de la gmina de Kobiór, dans le powiat de Pszczyna, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Kobiór, chef-lieu de cette gmina